Sommer i Tyrol kan henvise til:

 Sommer i Tyrol (film fra 1964) – en dansk musikalsk komedie fra 1964 instrueret af Erik Balling
 Sommer i Tyrol (film fra 2010) – en dansk kortfilm fra 2010 instrueret af Anna Neye
 Sommer i Tyrol (operette) – en tysk operette skrevet af Ralph Benatzky og Robert Gilbert